Reiger ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Reiger (1927–2014), österreichischer Spitzenvertreter der Sozialpartnerschaft
 Ines Reiger (* 1961), österreichische Sängerin
 Manuel Reiger (* 1983), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (FDP)

Reiger steht für:

 eine veraltete Bezeichnung für einen Reiher